Кокнесе:

 Кокнесе — посёлок в Латвии.
 Кокнесе — железнодорожная станция на линии Рига — Крустпилс, Латвия.